Un  (littéralement : « remplissage ») est une technique utilisée dans plusieurs médias différents : 

 en musique, une ligne mélodique ou rythmique ajoutée optionnellement qui s’utilise dans le rock et dans le jazz à partir de 1975 ;
 le fill-in en photographie correspond à l’utilisation du flash en extérieur, pour éviter un contre-jour ou pour atténuer les effets d’ombre ;
 dans la bande dessinée américaine, désigne un épisode réalisé par un auteur qui remplace l’artiste régulier sur une série pour un ou plusieurs épisodes ; l’auteur intermittent est appelé .

Lexique de la bande dessinée
Vocabulaire du rock
Terminologie du jazz